H.C. Glahn er det anvendte navn om flere personer:

 H.C. Glahn (missionær) (Henrik Christopher Glahn, 1738-1804) – dansk missionær og præst
 H.C. Glahn (arkitekt) (Henrik Christoffer Glahn, 1850-1931) – dansk arkitekt